Le Cri du hibou peut faire référence à :
 Le Cri du hibou, roman policier de Patricia Highsmith (1962)
 Le Cri du hibou, film adapté du roman par Claude Chabrol (1987)
 Le Cri du hibou, film adapté du roman par Jamie Thraves (2009).